Megacalanidae är en familj av kräftdjur. Megacalanidae ingår i ordningen Calanoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Megacalanidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Megacalanidae